У́сов — російське прізвище.
 Усов Анатолій Миколайович (*1940) — російський сценарист
 Усов Валентин Миколайович (1929-1997) — український скульптор
 Усов Віктор Михайлович (1916—1941) — Герой Радянського Союзу, начальник 3-ї прикордонної застави 86-го Августовського прикордонного загону Білоруського прикордонного округу НКВС СРСР, лейтенант
 Усов Володимир Володимирович (*1983) — український IT-підприємець та винахідник
 Усов Дмитро Костянтинович (*1991) — український актор театру і кіно
 Усов Костянтин Глібович (*1988) — український журналіст
 Усов Микола Харитонович (1904-1964) — радянський футбольний суддя
 Усов Михайло Михайлович (1845—1902) — російській зоолог
 Усов Павло Віталійович (1995-2022) — старший лейтенант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну, Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно)
 Усов Станіслав Русланович (? — 2022) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Усов — селище, Первомайський район, Оренбурзька область, Росія

Російські прізвища